La Coupe de Slovénie de basket-ball (appelée  en raison d'un partenariat avec le groupe Spar) est une compétition de basket-ball organisée entre clubs professionnels issus du championnat slovène.

Historique

Palmarès 
Source

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 

Slovénie
Coupe Slovénie
Compétition fondée en 1992
basket-ball M